Garling ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Garling (* 1925), deutscher Politiker (SED)
 Karin Garling (* 1959), deutsche Politikerin
 Steven Garling (1968–2008), deutscher Musiker
 Tom Garling (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ursula Schumm-Garling (1938–2021), deutsche Soziologin